Menlo ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Menlo (Georgia), im Chattooga County
 Menlo (Iowa), im Guthrie County
 Menlo (Kansas), im Thomas County
 Menlo (Washington), im Pacific County

Siehe auch:
 Menlo Park